

События 
 838 — Поход Салманасара III против Сухи

Астрономические события 
 8 января — кольцеобразное солнечное затмение, 27-е затмение сорок седьмого Сароса. Область наилучшей его видимости попадало в экваториальные и тропические широты южного полушария.
 5 июля — кольцеобразное солнечное затмение, 31-е затмение пятьдесят второго Сароса. Область наилучшей его видимости попадало в экваториальные и тропические широты южного полушария
 29 декабря — полное солнечное затмение, 19-е затмение пятьдесят седьмого Сароса. Область наилучшей его видимости попадало в приполярные и средние широты северного полушария.

Скончались 
 Князь Чу Сюн-юн, ему наследовал младший брат Сюн-янь (эра правления 837—828)
 Князь Цай У-хоу, ему наследовал сын И-хоу (эра правления 837—810)
 Пророк Елисей (Библейская энциклопедия : 240 гравюр Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда. — М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. — 766, [1] С.124)

См. также

Примечания